Das Segelfluggelände Dornberg-Sontra  ist ein Segelfluggelände unweit von Sontra im Werra-Meißner-Kreis (Hessen).

Platzdaten 
Es werden auf dem Dornberg hauptsächlich Windenstarts mit Segelflugzeugen durchgeführt. Manchmal starten auch Motorsegler oder selbststartende Segelflugzeuge.

 Piste 12: 119° missweisend, 550 m, Breite 30 m, Gras, leicht abfallend im 2. Drittel in eine Senke, die im 3. Drittel wieder ansteigt
 Piste 30: 301° missweisend, 550 m, Breite 30 m, Gras, im 1. Drittel leicht abfallend in eine Senke, im 2. Drittel wieder ansteigend.
 Platzfrequenz 134.180 MHz
 zugelassen für Segelflugzeuge und  selbststartende Motorsegler

Weblinks 
 Mittelhessischer Verein für Flugsport Sontra/Bebra e.V.

Dornberg-Sontra
Bauwerk in Sontra
Dornberg
Sport (Werra-Meißner-Kreis)
DornbergSontra
Erbaut in den 1960er Jahren